Antras puede referirse a:

 Antras, comuna francesa en Ariège.
 Antras, comuna francesa en Gers.